Гранха Порсикола има више значења:

 Гранха Порсикола (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Порсикола (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Гранха Порсикола (Унукма), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику